No confundir con evaluación 

Examen final puede referirse a:.                                                                                                                                
 Examen final, el examen al que los estudiantes se someten al término del curso académico.
Final Exam, película estadounidense.
Uno de los títulos que ha recibido la película coreana Seuseung-ui eunhye.